Ardacher, Ardaches, Ardashir, Ardeshir, Artaxes, Artaxias ou  Artashes podem referir-se a:

Xás do Império Sassânida

Dignitários da Pérsia 
 Artaxes do Sacastão
 Artaxes (sátrapa de Goman)
 Artaxes (sátrapa de Neriz)
 Artaxes de Adiabena
 Artaxes da Carmânia
 Artaxes (filho de Cirdisroes)
 Artaxes Surena
 Artaxes Carano
 Artaxes Artaxarisnum
 Artaxes (filho de Gifer)
 Artaxes Varaz
 Artaxes (dabir)

Governantes da Arménia
 Artaxias Orôntida () — rei da Grande Arménia da dinastia orôntida
  
   
  
  

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos